De Peugeot 1007 is een compacte stadsauto van het automerk Peugeot, en werd geproduceerd van 2004 tot 2009. De 1007 viel vooral op dankzij zijn elektrisch bedienbare maar storingsgevoelige schuifdeuren. Met 130.000 verkochte exemplaren werd het model niet het door Peugeot gehoopte verkoopsucces, en werd in 2009 uit productie genomen. Het was leverbaar met zowel benzine- als dieselmotoren.

De Peugeot 1007 was destijds volgens botsproeven van testcentrum Euro NCAP de veiligste auto in de klasse van kleine auto's. De 1007 was de derde auto in die klasse die het maximale aantal van vijf sterren (volgens de toen geldende classificatie) behaalde.

De 1007 had vier A stijlen die de kooiconstructie waarborgen, zonder het gezichtsveld van de bestuurder te beperken.

Tijdlijn modellen van Peugeot 

1007